Bordaberry ist der Familienname folgender Personen:

 Domingo Bordaberry (1889–1952), uruguayischer Politiker
 Juan María Bordaberry (1928–2011), uruguayischer Politiker und Präsident von Uruguay
 Pedro Bordaberry (* 1960), uruguayischer Politiker